Cumberland Peninsula är en halvö i Kanada.   Den ligger i territoriet Nunavut, i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa.

Trakten runt Cumberland Peninsula är permanent täckt av is och snö. Trakten runt Cumberland Peninsula är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.

Källor 

Halvöar i Nunavut
Kontrollbehov inkommande wikilänkar